Belfast é a capital da Irlanda do Norte.

Belfast também pode se referir a:
 Belfast, localidade estadounidense no estado de Maine.
 Belfast, localidade estadounidense no estado da Nova Iorque.
 Belfast, localidade estadounidense no estado de Pensilvânia.
Belfast, canção da banda Boney M.
 Belfast, álbum da banda Mägo de Oz.